Kings Highway (Brighton Line), een station van de metro van New York aan de Brighton Line in Brooklyn
 Kings Highway (Culver Line), een station van de metro van New York aan de Culver Line in Brooklyn
 Kings Highway (Sea Beach Line), een station van de metro van New York aan de Sea Beach Line in Brooklyn
 Koninklijke Weg (Jordanië), ook bekend als Kings Highway, is een weg door Jordanië met een lange geschiedenis